David James (golfer), een golfprofessional uit Schotland
 David James (voetballer), een Engels doelman in het betaald voetbal
 David James (coureur), een Brits motorcoureur
 David James Elliott, een acteur die vooral bekend is geworden uit de televisieserie JAG
 David Arquette (David James Arquette), een Amerikaans acteur en musicus